Favier (... – ...) – pallanuotista francese
 Efigenio Favier (1959) – ex schermidore cubano
 Jean-Jacques Favier (1949) – ingegnere ed ex astronauta francese